Gábor Csapó – ex pallanuotista ungherese
 Géza Csapó – ex canoista ungherese
 Károly Csapó – ex calciatore ungherese